Célestin Caïtucoli (1865-1935), homme politique français ;
 Georges Caïtucoli (1920-2015), militaire français ;
 Xavier Caïtucoli (1970), entrepreneur français .